W Polsce
 Grzebowilk – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Siennica
 Grzebowilk – kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Pilawa, w sołectwie Kalonka
 Grzebowilk – gromada